

Sigle 
 Hic Sunt Leones – album discografico degli Assalti Frontali del 2004
 Hogesnelheidslijn – treno ad alta velocità nei Paesi Bassi e in Belgio
 Hormone-sensitive lipase – lipasi ormone sensibile
 Hue Saturation Lightness – tonalità saturazione chiarezza, sistema di rappresentazione dei colori

Codici 
 HSL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Huslia (Alaska) (Stati Uniti)
 hsl – codice ISO 639-3 della lingua dei segni hausa
 HSL – designazione degli squadroni della US Navy del Helicopter Anti-Submarine Squadron (Light)